Krapets (Dobritsj), een dorp in de Bulgaarse gemeente Sjabla, oblast Dobritsj
Krapets (Vratsa), een dorp in de Bulgaarse gemeente Mezdra, oblast Vratsa